

Niemcy 
 Lindow (Mark) – miasto w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Ostprignitz-Ruppin

1 dzielnica miasta:
 Lindow – dzielnica Bernau bei Berlin

Zobacz też 
 Groß Lindow